Dit is een lijst van planetoïden 113501-113600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113501 - || 2002 TS6 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113502 - || 2002 TY6 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113503 - || 2002 TA7 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113504 - || 2002 TC7 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113505 - || 2002 TJ7 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113506 - || 2002 TL7 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113507 - || 2002 TS7 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113508 - || 2002 TG8 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113509 - || 2002 TK8 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113510 - || 2002 TP8 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113511 - || 2002 TT9 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113512 - || 2002 TS11 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113513 - || 2002 TP12 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113514 - || 2002 TY12 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113515 - || 2002 TT13 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113516 - || 2002 TU13 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113517 - || 2002 TW13 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113518 - || 2002 TC14 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113519 - || 2002 TB15 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113520 - || 2002 TR15 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113521 - || 2002 TH16 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113522 - || 2002 TL16 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113523 - || 2002 TV16 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113524 - || 2002 TV17 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113525 - || 2002 TD19 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113526 - || 2002 TK19 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113527 - || 2002 TO19 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113528 - || 2002 TP19 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113529 - || 2002 TY19 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113530 - || 2002 TK20 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113531 - || 2002 TQ20 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113532 - || 2002 TX20 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113533 - || 2002 TL21 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113534 - || 2002 TN21 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113535 - || 2002 TZ22 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113536 - || 2002 TY23 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113537 - || 2002 TZ23 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113538 - || 2002 TE24 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113539 - || 2002 TF24 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113540 - || 2002 TT24 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113541 - || 2002 TU25 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113542 - || 2002 TO26 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113543 - || 2002 TD27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113544 - || 2002 TE27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113545 - || 2002 TN27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113546 - || 2002 TR27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113547 - || 2002 TX27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113548 - || 2002 TY27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113549 - || 2002 TF28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113550 - || 2002 TJ28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113551 - || 2002 TK28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113552 - || 2002 TZ28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113553 - || 2002 TN29 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113554 - || 2002 TZ29 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113555 - || 2002 TU30 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113556 - || 2002 TH31 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113557 - || 2002 TP31 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113558 - || 2002 TS31 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113559 - || 2002 TT31 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113560 - || 2002 TA32 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113561 - || 2002 TY33 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113562 - || 2002 TC34 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113563 - || 2002 TO34 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113564 - || 2002 TC35 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113565 - || 2002 TP35 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113566 - || 2002 TG36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113567 - || 2002 TV36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113568 - || 2002 TY36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113569 - || 2002 TZ36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113570 - || 2002 TP37 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113571 - || 2002 TY37 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113572 - || 2002 TL38 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113573 - || 2002 TR39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113574 - || 2002 TF40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113575 - || 2002 TO40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113576 - || 2002 TC41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113577 - || 2002 TM41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113578 - || 2002 TX41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113579 - || 2002 TT42 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113580 - || 2002 TX42 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113581 - || 2002 TU43 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113582 - || 2002 TQ44 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113583 - || 2002 TS45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113584 - || 2002 TT45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113585 - || 2002 TN46 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113586 - || 2002 TT46 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113587 - || 2002 TX46 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113588 - || 2002 TE47 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113589 - || 2002 TB48 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113590 - || 2002 TM48 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113591 - || 2002 TK49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113592 - || 2002 TM49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113593 - || 2002 TT49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113594 - || 2002 TA50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113595 - || 2002 TH50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113596 - || 2002 TN50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113597 - || 2002 TZ50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113598 - || 2002 TL51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113599 - || 2002 TW51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113600 - || 2002 TX51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten